Franciaország
Ricaud, település Aude megyében
Ricaud, település Hautes-Pyrénées megyében